Jonathan Tinhan (ur. 1 czerwca 1989 w Échirolles) – francuski piłkarz pochodzenia benińskiego grający na pozycji napastnika w Troyes AC.

Kariera klubowa 
 

Stan na: koniec sezonu 2016/2017

Bibliografia 
 
 

Francuscy piłkarze
Francuzi pochodzenia benińskiego
Piłkarze Grenoble Foot 38
Piłkarze Montpellier HSC
Piłkarze AC Arles-Avignon
Piłkarze FC Istres
Piłkarze Red Star FC
Piłkarze Amiens SC
Piłkarze Troyes AC
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Échirolles